Василий Бутенко:
 Бутенко, Василий Иванович (1874—1920) — русский полковник, георгиевский кавалер.
 Бутенко, Василий Степанович (? — 1918) — российский военный и государственный деятель, революционер.